Słodka zemsta (Dulce enemiga) – telenowela z lat 1995-1996
 Słodka zemsta (Avenging Angelo) – film z 2002 roku
 Słodka zemsta (Serious Moonlight) – film z 2009 roku